Бекерел може да се односи на:
 Бекерел, јединица радиоактивности
 Бекерел (Месечев кратер), Месечев кратер
 Becquerel (Марсов кратер), Марсов кратер
 А. Е. Бекерел
 Антоан Сезар Бекерел
 Анри Бекерел
 Жан Бекерел